Oblasy ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Oblasy (Janowiec), Dorf der Gmina Janowiec in der Woiwodschaft Lublin
 Oblasy (Koniecpol), Dorf der Gmina Koniecpol in der Woiwodschaft Schlesien